Enzo Maccarinelli – pugile gallese di origini italiane
 Giovanni Maccarinelli – organaro italiano
 Piero Maccarinelli – regista teatrale e direttore artistico italiano